Le comité national de défense de la révolution peut désigner :
 le Comité national de défense de la révolution, de facto parti unique du Mali de 1966 à 1968 ;
 le Comité national de défense de la révolution, parti d'opposition algérieen actif en 1964.

Voir aussi :
 les comités de défense de la révolution, cellules politiques cubaines ;
 les comités de défense de la révolution, équivalents du Burkina Faso de 1984 à 1987.